Jacob Lund kan henvise til følgende personer:

 Jacob Lund (musiker) - dansk percussionist
 Jacob Lund (politiker) - dansk politiker